Kis Judit
 Kis Judit (1974) Judy, a Groovehouse énekesnője
 Kis Judit (?) Junior Prima díjas újságíró

Kiss Judit
 Kiss Judit (1941) röplabdázó, edző
 Kiss Judit (?) színész
 Kiss Judit (1980) úszó
 Kiss Judit (1981) sakkozó

hasonló nevűek
 Kiss Judit Ágnes (1973) költő, író